

Televisie/Films
Going Home (ER) (1994), een aflevering van ER
Going Home (televisieserie) (2000-2001), een Australische televisieserie
Going Home (televisieserie uit 2022), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 
Going Home (1944), een deel van een niet uitgekomen korte Amerikaanse animatiefilm
Going Home (1971), een Canadese film met Robert Mitchum
Going Home (1987), een Amerikaanse film met Nicholas Campbell
Going Home (1993), een Nederlandse film met Joris Putman
Going Home (2000), een Amerikaanse film met Jason Robards en Clint Black
Going Home (2014), een Indiase korte film van Vikas Bahl

Muziek
Liedjes
Going home (Runrig) (1979), een lied van Runrig
Going Home (Mark Knopfler) (1983), een lied van Mark Knopfler
Going home (Kenny G) (1989), een lied van Kenny G
Going home (Leo Sayer) (1990), een lied van Leo Sayer
Going home (Miles Davis) (1991), een lied van Miles Davis en Michel Legrand
Goin' home (Neil Young) (2000), een lied van Neil Young
Going home (Brian Wilson) (2008), een lied van Brian Wilson
Going home (Leonard Cohen) (2012), een lied van Leonard Cohen
Albums
Going home (Taj Mahal) (1980), een album van Taj Mahal
Going home (Elvin Jones) (1992), een album van Elvin Jones

Zie ook 
 Coming Home (doorverwijspagina)